Рюкю — архіпелаг у Тихому океані на сході Азії, що належить Японії.
 Рюкюська держава
 Рюкюсці
 Рюкю (жолоб) — океанічний жолоб, завдовжки 1398 km[1], розташований вздовж південно-східного краю островів Рюкю, Японія у Філіппінському морі у Тихому океані, між північно-східним Тайванем і південною Японією.